Ната́лия Никола́евна Кусти́нская (5 апреля , Москва — 13 декабря , там же) — советская актриса театра и кино. Заслуженная артистка Российской Федерации (1999).

Биография 
Родилась 5 апреля 1938 года в Москве в семье куплетиста-чечёточника, а затем директора фильмов киностудии «Мосфильм» Николая Андреевича Кустинского (1902—1982) и эстрадной певицы Марины Сергеевны Вдовенко (ум. 1982). Окончила музыкальную школу при училище имени Гнесиных по классу фортепиано и Всесоюзный государственный институт кинематографии (1961, курс Ольги Пыжовой и Бориса Бибикова).

Работала в Театре-студии киноактёра. Дебютировала в кино в 1959 году, исполнив роли Маруси в фильме Григория Рошаля «Хмурое утро». Снялась более чем в 20 кино- и телевизионных фильмах, в том числе в популярных комедиях «Три плюс два» (1963) и «Иван Васильевич меняет профессию» (1973), телесериале «Вечный зов» (1973—1983) по одноимённому роману Анатолия Иванова. Работала как актриса дубляжа.

В 1960-е годы французский журнал  включил Наталию Кустинскую в первую десятку самых красивых актрис мира.

Семья 
 Первый муж (1957—1966) — кинорежиссёр Юрий Степанович Чулюкин (1929—1987).
 Второй муж (1968—1970) — переводчик в посольстве СССР в Индии, затем сотрудник Министерства внешней торговли СССР Олег Николаевич Волков (род. 1940).
 Сын — Дмитрий (1970—2002; спустя годы сменил указание на отцовство, взяв фамилию и отчество третьего мужа матери). Снялся в фильме Ролана Быкова «Чучело» (1983) в роли Димы Сомова. По утверждению актрисы Натальи Варлей, посвятившей отдельную главу в своих мемуарах Кустинской и её единственному сыну, в последние годы жизни Дмитрий страдал наркоманией и был болен СПИДом.
 Внук. Умер в семимесячном возрасте от последствий гидроцефалии.
 Третий муж (1970—1989) — космонавт, Герой Советского Союза, полковник Борис Борисович Егоров (1937—1994).
 Четвёртый муж (1990—2002) — сотрудник Академии общественных наук (АОН) при ЦК КПСС, позднее — доктор экономических наук, профессор МГИМО Геннадий Борисович Хромушин (1930—2002).
 Пятый муж (2004—2009) — Владимир Масленников (1948—2009).
 Шестой муж (2010—2012) — Стас Ванин (Кустинский). Развод был оформлен судом незадолго до смерти актрисы.

Последние годы 

С 1989 года Наталия Кустинская жила в малогабаритной двухкомнатной квартире в Москве, во Вспольном переулке, дом 16. Судя по впечатлениям посещавших её журналистов, актриса, несмотря на возраст и невзгоды, отличалась весёлым, жизнерадостным, неунывающим характером, ожидала приглашения на киносъёмки.

Трагический перелом в жизни актрисы произошёл после развода с Егоровым — актриса сама настояла на расторжении брака, узнав об измене мужа.

Однажды спускаясь на прогулку со своей собакой, актриса упала и ударилась головой о бетонную лестницу, получив открытую черепно-мозговую травму. Чудом выжив, актриса более не могла сниматься в кино. Молодость и красота ушли, а с ними исчезли и поклонники. Попытки вновь вступить в брак заканчивались очень быстро и трагически. Стареющая актриса начала злоупотреблять алкоголем, навалились болезни — проблемы с суставами, лишний вес, сахарный диабет.

Последним близким другом Кустинской был ярославский поэт Алексей Филиппов, впоследствии — депутат муниципалитета Ярославля и Ярославской областной думы. Вместе они работали над книгой её воспоминаний. 24 декабря 2012 года в выпуске телевизионного ток-шоу «Пусть говорят», посвящённом актрисе, ведущий Андрей Малахов назвал Филиппова последней любовью Кустинской.

После смерти сына актриса впала в продолжительную депрессию. Несколько лет актриса страдала остеоартрозом, сильно располнела. В 2010 году после приступа радикулита упала в ванной и получила травму позвоночника. С трудом поправившись, она пыталась вновь научиться ходить. В феврале 2012 года, пытаясь встать с кровати, упала, сломав левое плечо; при этом её атрофированные ноги угодили в раскалённую батарею. Пробыв в таком положении несколько часов, актриса получила ожоги ног четвёртой степени, после чего стала совершенно лежачей. Надежд на её выздоровление не было. В декабре 2012 года с диагнозом «пневмония» Кустинская попала в реанимацию Боткинской больницы в состоянии комы. 10 декабря перенесла инсульт.

Скончалась на 75-м году жизни 13 декабря 2012 года, не приходя в сознание.

Гражданская панихида, согласно желанию актрисы, не проводилась — состоялось лишь отпевание в храме Спаса Нерукотворного Образа на Сетуни.

17 декабря 2012 года актриса была похоронена рядом со своими отцом и сыном на Кунцевском кладбище Москвы (участок 8).

Фильмография

Роли в кино 
 1959 — Хождение по мукам. Фильм 3: Хмурое утро — Маруся
 1960 — Сильнее урагана — Катя Беляева
 1960—1961 — Первые испытания — Ядвися
 1961 — Годы девичьи — Настя
 1962 — После свадьбы — Тоня Малютина
 1962 — Увольнение на берег — Катя Фёдорова
 1963 — Три плюс два — Наталья, киноактриса
 1965 — Спящий лев — Наташа Цветкова, киномеханик кинопередвижки
 1966 — Королевская регата — Алёна, стюардесса
 1969 — Десять зим за одно лето — Валентина
 1971 — Весенняя сказка — Елена Прекрасная
 1971 — Кочующий фронт — Вера Турчанинова
 1973—1983 — Вечный зов (сериал) — Полина Полипова, дочь Лахновского
 1973 — Иван Васильевич меняет профессию — киноактриса, подружка режиссёра Якина
 1974 — Авария (ТВ) — странная дама в автомобиле (нет в титрах)
 1976 — Стажёр — Светлана, гид
 1978 — Пробивной человек — Ирина
 1980 — Мой папа — идеалист — Сильва, актриса
 1980 — Гражданин Лёшка — Наталья Николаевна, гид группы канадских лесорубов
 1981 — Шофёр на один рейс (ТВ) — Маша
 1982 — Просто ужас! — хозяйка кота
 1989 — Светик — мать Веры

Озвучивание 
 1955 — Большие манёвры — Люси (роль Брижит Бардо)
 1958 — Девица Розмари — Розмари (роль Нади Тиллер)
 1967 — Девушки из Рошфора — Дельфин Гарнье (роль Катрин Денёв)
 1967 — Сиртаки — Марина (роль Алики Вуюклаки)
 1967 — Земля. Море. Огонь. Небо — Севда (роль Фидан Касымовой)
 1969 — Возвращение с Олимпа (мультфильм) — Гера
 1971 — Лабиринт. Подвиги Тесея (мультфильм) — дочь Миноса Ариадна
 1971 — Жил-был полицейский — Кристина (роль Мирей Дарк)
 1971 — Снимай шляпу, когда целуешь! — Петра (роль Ангелики Валлер)
 1973 — Иван Васильевич меняет профессию — Жорж Милославский, говорящий по телефону женским голосом (эпизод с участием Леонида Куравлёва)
 1974 — Торговцы смертью — Сильвия (роль Сильвии Монти)
 1977 — Каскадёры — Джуди Блейк (роль Кэндис Райалсон)
 1977 — Синема
 1979 — Похищение по-американски (ТВ)
 1979 — Кто украл Мартинку?

Примечания

Литература

Ссылки 
 

Выпускники ВГИКа
Актёры и актрисы Театра-студии киноактёра
Умершие от пневмонии
Умершие от инсульта
Похороненные на Кунцевском кладбище